«Пайкан» () — иранский футбольный клуб представляющий город Годс. На данный момент команда играет в высшей лиге Ирана по футболу.

История 
Клуб был основан в 1967 году в Тегеране при финансовой поддержке Iran Khodro, и назван в честь автомобиля Пейкан (Пейкан означает «стрела» на фарси), выпускаемого данным заводом. Основная задача клуба была в продвижении продукта автозавода и улучшения его репутации. На тот момент клуб мог позволить себе лучших игроков иранской лиги. В 1969 году команда стала чемпионом Тегеранской городской Лиги, и у команды появилось светлое будущее. Но в 1970 после серии разногласий между игроками и руководством футбольную команду распустили. Несмотря на это клуб продолжал существовать специализируясь на баскетболе, волейболе и гандболе.

Лишь 30 лет спустя в 2000 году в клубе вновь появилась футбольная команда. Были куплены акции клуба «Бахман» из города Кередж. «Пайкан» сохранил игроков «Бахмана», но назначил своего тренера. По окончании сезона 2004/05 команда выбыла во второй дивизион. Но по прошествии одного года вновь вернулась в элиту. Клуб ещё три раза вылетал во вторую лигу, каждый раз проводя в ней один сезон, а затем возвращался в элиту.

В 2008 году «Пайкан» был переведен в город Казвин, потому что в Тегеране было много футбольных команд с низкими показателями посещаемости.

В 2013 году клуб вернулся в Тегеран и продолжил выступление на отремонтированном стадионе «Тахти Тегеран». Но уже через год клуб вновь переезжает. На этот раз в город Годс, где и базируется до настоящего времени.

Домашние матчи «Пайкан» проводит на стадионе «Шахр-и Годс» вмещающем 25000 зрителей.

Достижения 
Лига Азадеган:

Чемпионы (2) : 2011/12, 2015/16

Выступление по сезонам

Известные игроки 
  Рамиз Мамедов
  Тарибо Уэст
  Мохаммад Хоссейн Мемар
 / Фабио Карвальо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Футбольные клубы Ирана
Игроки ФК «Пайкан»
Футбол